Mastranzo silvestre puede referirse a:
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.